Йо́ргенсен або Є́ргенсен () — прізвище данського походження. Відомі носії:

 Анкер Йоргенсен (; 1922—2016) — данський державний і громадсько-політичний діяч, дипломат.
 Гвен Йоргенсен (; 1986) — американська тріатлоністка, олімпійська чемпіонка (2016).
 Джо Йоргенсен (; 1957) — американська академічна та лібертарійська політична активістка.
 Емма Єргенсен (; 1996) — данська спортсменка-веслувальниця, олімпійська медалістка (2016).
 Каспер Вінтер Єргенсен (; 1985) — данський веслувальник, олімпійський медаліст (2012).
 Каспер Йоргенсен (; 1985) — данський велогонщик, олімпійський медаліст (2008).
 Мартін Йоргенсен (; 1975) — данський футболіст, єдиний гравець в історії збірної Данії, який брав участь у фінальних частинах трьох розіграшів Кубка світу.
 Матіас Йоргенсен (; 1990) — данський футболіст, дворазовий чемпіон Данії.
 Мортен Єргенсен (; 1985) — данський веслувальник, олімпійський чемпіон (2008).
 Ніколай Йоргенсен (; 1991) — данський футболіст, нападник.
 Паулі Йоргенсен (; 1905—1993) — данський футболіст, що грав на позиції нападника.

Данські прізвища